Степа́н Улья́нович Руба́нов (1901—1961) — советский лётчик и военачальник, участник Гражданской и Великой Отечественной войн. Генерал-полковник авиации (8.08.1955).

Биография 
Рубанов Степан Ульянович родился 28 октября 1901 года в городе Новозыбков (ныне Брянской области). В Красной Армии с 1919 года.

Образование 
 23-е Могилёвские пехотные командные курсы (1921 г.),
 Смоленская высшая объединенная военная школа комсостава (1922 г.),
 3-я военная школа лётчиков и летнабов (1929 г.),
 Высшие КУВНАС при Военной академии командного и штурманского состава ВВС Красной Армии в г. Чкалов 1942 г.
 Высшая военная академия им. К. Е. Ворошилова (1951 г.).
Участник Гражданской войны с марта 1919 года, служил красноармейцем. С июня 1920 года — курсант 23-х Могилёвских пехотных командных курсов. В составе курсов участвовал в советско-польской войне 1920 года на Западном фронте. По окончании курсов остался служить на курсах командиров взводов, затем был направлен в Высшую объединенную военную школу комсостава по отделению ВУЗов. С мая 1922 года проходил службу в стрелковых частях: командир взвода, помощник начальника полковой школы, командир роты, ВрИД командира батальона.

С мая 1928 года в ВВС РККА в качестве стажёра лётчика-наблюдателя, затем поступает в 3-ю военную школу лётчиков и летнабов им. К. Е. Ворошилова в г. Чкалове. После её окончания назначен на должность лётчика-наблюдателя. Проходил дальнейшую службу помощником начальника штаба эскадрильи, начальником штаба отдельного авиационного отряда, начальником штаба эскадрильи. Прошел курс обучения по программе лётной подготовки, удостоен звания военного летчика.
В ноябре 1938 года назначен начальником штаба 29-го Краснознаменного истребительного авиационного полка в составе ВВС 2-й Отдельной Краснознаменной Армии, с января 1940 года — командиром 168-го резервного авиационного полка 2-й Отдельной Краснознамённой Армии в составе Дальневосточного фронта.

Во время Великой Отечественной войны 
С начала Великой Отечественной войны продолжал командовать полком. В августе 1941 года назначен командиром 96-й смешанной авиационной дивизии ВВС Дальневосточного фронта). В мае 1942 года переведен на фронт в качестве заместителя командира 204-й бомбардировочной авиационной дивизии 1-й воздушной армии Западного фронта. С июля 1942 года назначен командиром 214-й штурмовой авиационной дивизии. Участие в боевых действиях принимал с 13 июня 1942 года. В ходе Сталинградской битвы за период с 19 ноября 1942 года по 1 марта 1943 года дивизия уничтожила 440 танков, 1563 автомашины, 23 цистерны с горючим, 30 складов с горючим и боеприпасами, много другой техники и живой силы врага.

В апреле 1943 года дивизия была включена в состав 4-й воздушной армии Северо-Кавказского фронта и участвовала в Воздушных сражениях на Кубани, поддерживала войска фронта на нальчикско-ставропольском направлении, в Новороссийско-Таманской наступательной и Керченско-Эльтигенской десантной операциях. В мае 1943 года присвоено звание генерал-майор авиации. С июня 1944 года исполнял должность командира 1-го смешанного авиационного корпуса, с июля — вновь командовал 214-й штурмовой авиационной дивизией, которая в составе 15-й воздушной армии 2-го Прибалтийского фронта участвовала в Режицко-Двинской и Рижской наступательных операциях.

С апреля 1945 года — командир 8-го штурмового авиационного корпуса, с мая — командир 3-го Минского штурмового авиационного корпуса. Корпус под его командованием отличился в Моравско-Остравской и Пражской наступательных операциях.

После войны 

После войны командовал 8-м штурмовым авиационным корпусом в Центральной группе войск. В мае 1946 года назначен командующим 5-й воздушной армией в Одесском военном округе, а с сентября 1947 года — 2-й воздушной армией в Центральной группе войск. С февраля 1949 года по июль 1950 года командующий 59-й воздушной армией ЦГВ. В августе 1951 года переведен на должность командующего 26-й воздушной армией в Белорусском военного округе. В июне 1953 года назначен командующим ВВС Московского военного округа.

C июля 1959 года — в отставке. Умер 8 января 1961 года. Похоронен на , участок № 8.

Награды 
 орден Ленина (21.02.1945)
 4 ордена Красного Знамени (9.11.1943, 13.04.1943, 3.11.1945, 1949)
 орден Суворова II степени (23.08.1944)
 орден Кутузова II степени (29.07.1944)
 орден Александра Невского (22.06.1944)
 орден Отечественной войны I степени (26.07.1943)
 медаль «XX лет РККА» (1938)
 Медаль «За оборону Сталинграда»
 Медаль «За оборону Кавказа»
 Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 иностранные награды

Примечания

Литература

Ссылки 
 Авиаторы Второй мировой
 Новозыбковский краеведческий музей

Выпускники Оренбургского высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков
Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Участники Гражданской войны в России
Участники Советско-польской войны (советские республики)
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Командующие ВВС округов
Командующие воздушными армиями СССР
Участники Керченско-Эльтигенской десантной операции